Евстафий Иванович Сазонов (12 августа 1911 — 1975) — передовик советского сельского хозяйства, комбайнёр МТС «Авангард» Акмолинского района Акмолинской области, Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился в 1911 году в селе Тишанка Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского. Русский.

После окончания сельской школы пошёл работать. Трудился кузнецом, механиком и механизатором в МТС Приволжья.

В 1931 году по комсомольской путёвке отправляется работать в Казахскую АССР. Работал кузнецом автогаража в селе Осакаровка, а в 1933 году перешёл работать механизатором МТС "Авангард" Акмолинского района Карагандинской области. Прекрасно освоил все виды техники и стал передовиком производства. По итогам уборочной страды 1950 и 1951 года награждён двумя орденами Ленина.

В уборку 1956 году на сцепе двух комбайнов убрал хлеба на площади 1217 гектаров и намолотил 17019 центнеров зерна. Его агрегат работал по 20-22 часа в сутки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за особо выдающиеся успехи, достигнутые при освоении целинных земель, и получение высокого урожая Евстафию Ивановичу Сазонову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».
 
Продолжал работать и добиваться высоких результатов по уборке зерновых. После реорганизации МТС, в 1961 году, перешёл работать механизатором в совхоз "Новоишимский". В 1965 году вышел на пенсию. 

Последние годы жизни проживал в селе Новоишимка Целиноградского района Акмолинской области. Умер в 1975 году.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (11.01.1957)
 три ордена Ленина (13.06.1951, 09.06.1952, 11.01.1957)
 Орден Трудового Красного Знамени (29.03.1948) 
 Медаль «За трудовую доблесть» (22.06.1950)
 другие медали.

Заслуженный механизатор Казахской ССР.

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда - казахстанцы. Т.4. - Алма-Ата: Казахстан, 1970.

Ссылки 

 
Комбайнёры
Заслуженные механизаторы